La Coupe Davis 1989 est la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 3 février au 17 décembre dans différents lieux.

L'Allemagne de l'Ouest (tenante du titre) remporte son  grâce à sa victoire en finale face à la Suède (finaliste sortante) par trois victoires à deux.

Contexte 
Le "Groupe Mondial" de l'édition 1989 de la Coupe Davis met aux prises 16 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale ( & ),
 les nations ayant remporté leur match de barrage (),
 les nations promues dans leur "Groupe I" ().

Le tournoi se déroule en parallèle dans les groupes inférieurs des zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe supérieur. Un total de 79 nations participent à la compétition :
 16 dans le "Groupe Mondial",
 14 dans la "Zone Amérique",
 19 dans la "Zone Asie/Océanie",
 30 dans la "Zone Afrique/Europe".

Déroulement du tournoi

Nouveautés 
Bien qu'utilisé sur tout le circuit ATP depuis 1979 le tie-break fait son apparition dans la compétition. En cas d'égalité à 6-6 dans une des quatre premières manches un jeu décisif est disputé.

Les nations promues dans leur "Groupe I" étaient qualifiées pour le groupe mondial, elles affrontent maintenant les nations vaincues au  du groupe mondial lors du tour de barrage.

Groupe mondial 
La Coupe Davis 1989 est remportée par l'équipe de la République Fédérale d'Allemagne.

Les Allemands gagnent leur deuxième trophée consécutif avec la même équipe qu'en 1988 : Boris Becker, Carl-Uwe Steeb, Eric Jelen et Patrik Kühnen. Ils battent encore la Suède en finale, mais cette fois à domicile à Stuttgart. Ils s'imposent après un parcours beaucoup plus difficile que l'année précédente, car le tirage au sort avait été moins clément, mais ils bénéficient de l'euphorie de Boris Becker qui traversait la meilleure période de sa carrière. Il gagne dix matches sur onze dont sept simples sur sept. En finale, il apporte le point décisif en écrasant Mats Wilander en trois manches. Les Allemands s'étaient débarrassés des États-Unis en demi-finale grâce à Uwe Steeb, vainqueur d'Andre Agassi dans le match décisif en quatre sets. 
Pour la première fois, le jeu décisif fut introduit dans les matches de Coupe Davis à l'exception de la cinquième manche.

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintient pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 1990.

Tableau

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale de la Coupe Davis 1989 se joue entre l'Allemagne de l'Ouest et la Suède.

Barrages

Résumé 
Les barrages voient s'affronter les nations ayant perdu au  du "Groupe Mondial" (GM) et les vainqueurs des "Groupe I" de façon aléatoire. Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 1990. Les nations vaincues participent au "Groupe I" de leur zone géographique. Les barrages se déroulent en même temps que les demi-finales : du 20 au 24 juillet.

Matchs détaillés

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 1989 de l'ATP
 World Team Cup 1989
 Coupe de la Fédération 1989

Liens externes 
  Site officiel de la Coupe Davis
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

1989
Coupe Davis
Davis